Federico Delbonis era il detentore del titolo ma è stato sconfitto al primo turno da Facundo Bagnis.

Pablo Cuevas ha sconfitto in finale Luca Vanni per 6–4, 3–6, 7–64.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Feliciano López (ritirato)
  Tommy Robredo (secondo turno)
  Fabio Fognini (quarti di finale)
  Leonardo Mayer (quarti di finale)

  Pablo Cuevas (campione)
  Santiago Giraldo (semifinale)
  Fernando Verdasco (secondo turno)
  Martin Kližan (secondo turno)

Wildcard 

  Guilherme Clezar (primo turno)
  João Souza (semifinale)

  Kimmer Coppejans (primo turno)

Qualificati 

  Guido Pella (primo turno)
  Luca Vanni (finale)

  Máximo González (primo turno)
  Thiemo de Bakker (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Brasil Open 2015
ATP World Tour 2015